Анук () — французское женское имя и уменьшительное от женского имени Анна на нидерландском языке.

Персоналии 
 Анук — нидерландская певица.
 Анук Веттер — нидерландская легкоатлетка.
 Анук Гринбер — французская актриса.
 Анук Деккер — нидерландская футболистка.
 Анук Лепер — бельгийская топ-модель.
 Анук Февр-Пикон — французская лыжница.
 Анук Хогендейк — нидерландская футболистка.
 Анук Эме — французская актриса.

См. также 
 Анна

Французские имена
Женские имена